Митрополи́т Пе́тр (, в миру Йован Зимонич, ; 24 июня 1866 — июнь 1941) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабробосанский.

Биография 
Родился 24 июня 1866 года, наречён Йованом. Он был младшим сыном Мары и герцога Богдана Зимонича, священника и участника Невесинского восстания в 1875 году. Йован Зимонич получил первое образование в доме отца. В 1883 году поступил в семинарию в Релеве, которую окончил в 1887 году. Продолжил образование на богословском факультете Черновицкого университета (ныне Украина), единственной такой высшей школе в тогдашней Австро-Венгерской империи. Он окончил университет в 1892 году, а затем провёл один год в Венском университете. В 1893 году он был назначен суплентом, a в 1895 году — профессором в Богословском училище в Релеве, где он оставался до конца школы 1900/01 учебного года.

6 сентября 1895 года в монастыре Житомислич был пострижен в монашество с именем Петр. 6 сентября митрополитом Захумско-Герцеговинским Серафимом (Перовичем) он был рукоположён во иеродиакона, в 7 сентября — в иеромонаха. Он был назначен синкеллом в 1898 году, а затем в 1899 году митрополит Дабробосанский Николай (Мандич) возвёл его в сан протосинкелла. В 1903 году возведён в сан архимандрита. С 1899 до октября 1900 года был временным управляющим богословским классом в Релеве. 20 июля 1901 года был назначен консисторским советником Дабробосанской митрополии.

Патриарх Константинопольский Иоаким III и Священный синод Константинопольской православной церкви, к юрисдикции которой относилась в то время Босния и Герцеговина, накануне храмового праздника дня Святого Георгия в 1903 году в патриаршей церкви Святого Георгия избрали Петра (Зимонича) епископом Герцеговинским из числа трёх кандидатов. После подтверждения избрания венским двором 8 мая консистория Сербской православной митрополии Захумле-Герцеговины 18 мая объявила духовенству, церковно-школьным советам, певческим обществам и мирянам этой епархии, что рукоположение и интронизация нового митрополита состоится 27 мая 1903 года в кафедральном соборе Мостара. Почти вся сербская пресса приветствовала избрание Петра (Зимонича) как счастливое и спасительное для церкви. 27 мая Петр (Зимонич) был возведён на престол Захумско-Герцеговинской епархии. Все трое боснийских митрополитов (митрополит Дабро-Боснийский Николай (Мандич), Зворницко-Тузланский Григорий (Живкович) и Баня-Лукский и Бихачский Евгений (Летица)) приняли участие в его епископской хиротонии. В церемонии приняли участие более 50 священников, 300 посланников Сербской православной церкви и школьных муниципалитетов и более трёх тысяч человек со всей Герцеговины.

Митрополит Петр начал своё епископской служение в епархии в чрезвычайно трудное время для церкви; состояние было беспорядочным и заброшенным. Люди редко ходили в церковь, особенно в городах, детей не крестили, мёртвых хоронили без отпевания. Поскольку Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, Церковь вела с ней борьбу за церковно-школьную автономию. Борьба была в определённой степени завершена в 1905 году, после чего наступило успокоение. С тех пор Петр смог посвятить больше времени участию в работе отдельных церковных органов, возведении церквей и открытии новых сербских школ. На заседаниях Великого административного и просветительского совета он энергично занимался сербскими школами и национальными учреждениями. Как настоящий монах, он намеревался открыть монашескую школу.

Он пытался построить в Герцеговине как можно больше церквей. Так, в 1904 году он освятил храмы Святого Архангела Михаила в Бальцах близ Билеча; Святых Апостолов Петра и Павла в Лукавице близ Невесинье; Святого Георгия в Брвенике (Бравеник) на Зупцах. В 1906 году освящена церковь Иоакима и Анны во Врполе на Любомире. В 1907 году освящены: церковь Василия Острожского в Улоге на Згоневе, церковь Вознесения Господня в Люти-Доле в Дабре. В 1908 году освящены: Преображенский собор в Требине; церковь Петра и Павла в Згоневе возле Требина и церковь Святого Василия Острожского в Автоваце близ Гацко. В 1910 году освящены: церковь Святых Константина и Елены в Придворцах близ Требина и Святого князя Лазаря Косовского во Влаховичах. Митрополит Петр рукоположил четырнадцать новых священников. В его время в Мостаре был построен митрополичий двор.

В то время, когда митрополит Петр руководил Захумско-Герцеговинской епархией, произошло несколько важных событий. Аннексия Боснии и Герцеговины в 1908 году разрушила все надежды на то, что сербская Босния и Герцеговина вскоре сможет освободиться от иностранного правления. Затем последовали Балканские войны. Первая мировая война началась с арестов, убийств и преследований православных священников. Во время войны четверо священников были убиты или повешены на территории Захумско-Герцеговинской епархии, а ещё несколько других священников погибли в лагерях или по возвращении домой.

В боснийском парламенте в 1912 году митрополит Петр первым подписал известную Декларацию сербских депутатов от 2 сентября 1912 года по случаю конфликта между Австро-Венгерской империей и Королевством Сербия из-за выхода Сербии в Адриатическое море. После убийства в Сараеве в 1914 году, накануне объявления войны Сербии могущественной Австро-Венгерской империей, когда для сербов в Боснии и Герцеговине наступили тяжёлые дни, митрополит Петр осмелился произнести проповедь в Мостарском соборе и раскритиковать государственные власти, протестуя против преследования сербов. Он потребовал от присутствовавшего там генерала, чтобы правительство прекратило преследование и защитило сербов; в противном случае он обратится к императору за вмешательством или призовет сербский народ к восстанию. По этому поводу он, среди прочего, сказал:

Часть наших сограждан (в смысле хорватов) пошла туманным путем, который не ведёт ни к Богу, ни к Царю, ни к миру. Они подняли руки на нашу собственность, нашу честь и на нашу личную безопасность. Мы не пойдём по этому пути, но мы идём с законом в руке Царя и Господа, чтобы спросить: есть ли для нас защита в этой стране?

Из-за голода во время войны митрополит Петр через своих священников собрал детей и отправил их в Воеводину. Митрополит Петр приветствовал окончание Первой мировой войны в Мостаре. Сразу после освобождения он стал активно участвовать в работе по объединению Сербской православной церкви. На престоле Захумско-Герцеговинских митрополитов он приветствовал объединение и учреждение Сербского патриархата.

Священный архиерейский синод Объединённой Сербской православной церкви избрал Петра (Зимонича) митрополитом Дабро-Босанским с кафедрой в Сараеве. Официально он был назначен на эту должность в соответствии с церковно-правовой практикой того времени указом короля от 7 ноября 1920 года. Согласно решению парламента, он продолжал управлять Захумско-Герцеговинской епархией до избрания её нового епископа. В Сараеве он быстро стал любимцем народа. Он приобрёл репутацию и уважение как среди хорватов, так и среди мусульман. Таким образом, когда он пришёл на возведение на престол нового рейс-ул-улема в Сараеве, собравшиеся мусульмане аплодировали ему стоя. Каждое Рождество он ходил к архиепископу Шаричу, чтобы поздравить его с великим христианским праздником.

При нём в Дабро-Босанской митрополии были возведены и освящены храмы в Какани, Брезе, Мокро близ Пале, Хаджичи, Турбет и Киселяке, церковные колокола в Рудо, в новопостроенной церкви в Брезе, церковная башня в Бугойно, колокола и часовня в Осойнице недалеко от Зеницы. Перед войной в Новом Сараеве была построена церковь Преображения Господня, которую 8 сентября 1940 года освятил патриарх Сербский Гавриил в сослужении митрополита Петра, епископа Жичского Николая и других сербских архиереев. По данным 1935 года, в епархии насчитывалось 81 церковь и часовня. Только в 1935 году были построены 3 церкви и 2 часовни, отремонтированы 9 часовен и 4 церкви. Изготовлен новый иконостас, уделено внимание школам и катехизации.

Митрополит Петр часто посещал уроки вероучения в начальных и средних школах. Ему удалось вернуть здание семинарии в Релеве с землёй в собственность Сербской православной церкви. Он готовился построить семинарию на территории Старой церкви в Сараеве на Башчаршии, чтобы превратить семинарию в Релеве в монастырскую школу, но Вторая мировая война помешала ему в этом. Попытки создать школу церковного пения так же не увенчались успехом.

После начала Второй мировой войны митрополиту Петру было рекомендовано покинуть Боснию и переехать в Сербию или Черногорию. Он ответил: «Я пастырь народа, а это значит, что я обязан остаться здесь и делиться злом с этими людьми, как я обычно делился с ними; таким образом, я должен разделить судьбу моего народа и оставаться там, где я должен быть». Он последовательно защищал православную веру перед гестапо Германии, настаивая на продолжении использования сербского кириллического алфавита вместо перехода на латинский алфавит. Римско-католический священник Божидар Брало, сторонник хорватских усташей, отвечавший за Боснию и Герцеговину, сыграл решающую роль в этой жёсткой политике запрещения использования кириллицы, включая арест митрополита Петра.

Митрополит Петр был арестован 12 мая 1941 года. Сначала он был заключён в тюрьму «Беледия», а затем три дня спустя его перевезли в тюрьму «Керестинац» близ Самобора, где ему был присвоен номер 29781. Там его побрили, сняли мантию, с ним жестоко обращались и пытали, по свидетельству очевидцев. Он находился в Керестинце до 15 июня, когда лагерь был расформирован, и в тот же день митрополит и группа заключённых были доставлены в полицию Загреба. Ночью его привезли из Загреба в печально известный усташский лагерь Госпич. Там его пытали и жестоко обращались: под дождём и ливнем его вывели во двор лагеря, избили прикладами автоматов и заставили «проповедовать, как он проповедовал сербам в Сараеве». По приказу усташей он должен был проповедовать заключённым сербам, носить на спине брёвна и убирать двор.

В Госпиче след митрополита Петра потерялся. 7 июля 1941 года епископ Зворницко-Тузлаинский Нектарий (Круль) сообщил патриарху Гаврилу, временно задержанному немцами в монастыре Раковица, об аресте митрополита Петра (Зимонича). После ареста митрополита Петра, лишившего его возможности выполнять свой иерархический долг, Архиерейский синод на заседании с 26 июня по 9 июля 1941 года умолял епископа Зворницко-Тузланского Нектария позаботиться о Дабро-Боснийской епархии, в случае необходимости, заменить правящего архиепископа во всех делах. Сербская церковь всячески пыталась узнать что-нибудь о митрополите Зимониче и, если он ещё жив, освободить его из тюрьмы, но безуспешно.

Существует несколько версий смерти митрополита Петра. По одной из этих версий, он был доставлен из Госпича в Копривницу, а затем переведён в загребскую больницу в Стеневаце. По второй версии, его увезли из лагеря в Госпиче в лагерь Ядовно на Велебите, где он был убит ударом молотка по голове и брошен в пропасть, скорее всего, в Карповую яму. Согласно третьей версии, основанной на показаниях Йовы Фуртулы и Йовы Любуры, данных Комиссии по сбору данных о страданиях сербов во Второй мировой войне, митрополит Петр был убит в лагере Ясеновац после пыток и брошен в печь для обжига кирпича. Даже сегодня точное место, где находится могила митрополита Петра (Зимонича), не известно, как и точная дата его смерти.

Примечания

Литература 
  
  
  

Епископы Сербской православной церкви
Выпускники богословского факультета Черновицкого университета
Захумско-Герцеговинская и Приморская епархия
Дабро-Боснийская митрополия